Александр Калягин:
 Калягин, Александр Александрович (род. 1942) — советский и российский актёр, режиссёр, народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации.
 Калягин, Александр Яковлевич (1900—2000) — советский военачальник, генерал-лейтенант.